Richard Grey kan syfta på:

* Richard Grey (död 1483), engelsk ädling
Richard Grey, 1:e baron Grey av Codnor (1371–1418), engelsk krigare och diplomat
Richard Grey, 3:e earl av Tankerville (1436–omkring 1466), engelsk ädling
Richard Grey, 3:e earl av Kent (1481–1524), engelsk peer
Richard Grey, 6:e earl Grey (1939–2013), brittisk peer
Richard Grey (1696–1771), engelsk präst

Se även 
 Richard Gray
 Richard de Grey